Georg Pschorr ist der Name folgender Personen:

* Georg Pschorr senior (1798–1867), deutscher Brauereibesitzer
 Georg Pschorr junior (1830–1894), deutscher Brauereibesitzer
 Georg Theodor Pschorr (1865–1949), deutscher Brauerei- und Gutsbesitzer